Loi du zéro-un est le nom donné à deux théorèmes de probabilités distincts, affirmant que certains événements ont une probabilité de 0 ou 1 :
 la loi du zéro-un de Borel, démontrée par Émile Borel en 1909, affirme que la probabilité de la limite supérieure d’une suite d’événements  indépendants vaut 0 si la série de terme général   converge et 1 sinon.
 la loi du zéro-un de Kolmogorov, démontrée par Andreï Kolmogorov montre que les événements dépendants d’une suite de variables aléatoires indépendantes, mais ne dépendant d’aucun sous-ensemble fini de ces variables a pour probabilité 0 ou 1.